Moulder ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Moulder (* 1959), britischer Toningenieur und Musikproduzent
 Glen Moulder (1917–1994), US-amerikanischer Baseballspieler
 Helen Moulder (* 1947), neuseeländische Schauspielerin
 John Moulder-Brown (* 1953), britischer Schauspieler
 Morgan M. Moulder (1904–1976), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Mulder